Kabinett Davutoğlu steht für folgende Regierungen der Türkei:

 Kabinett Davutoğlu I, von 2014 bis 2015
 Kabinett Davutoğlu II, von August bis November 2015
 Kabinett Davutoğlu III, von 2015 bis 2016